Nowy Dwór kan avse:

Nowy Dwór Mazowiecki – en stad  i Masovien i centrala Polen
Nowy Dwór Gdański – en stad  i Pommerns vojvodskap i Polen
Nowy Dwór, Jelcz-Laskowice – en mindre ort i Jelcz-Laskowices kommun i Nedre Schlesiens vojvodskap, Polen
Slaget vid Nowy Dwór – ett fältslag 1655 under Karl X Gustavs polska krig